Анатолий Александрович Коко́рин (1921-1941) — красноармеец войск НКВД СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1941).

Биография 
Анатолий Кокорин родился в 1921 году в городе Боровичи (ныне — Новгородская область).

После окончания школы-семилетки и медицинского техникума работал фельдшером.

В 1940 году Кокорин был призван на службу в войска НКВД СССР. С первых дней Великой Отечественной войны — на её фронтах, был санинструктором 14-го Краснознамённого мотострелкового полка НКВД 21-й мотострелковой дивизии войск НКВД Северного фронта. Отличился во время боёв в Карелии.

4 августа 1941 года советские войска вели бой с финскими частями в районе станции Хийтола Лахденпохского района. Рота, в которой служил Кокорин, была переброшена на подмогу частям, чья оборона была прорвана. Командование ротой в критический момент боя взял на себя инструктор пропаганды полка батальонный комиссар Николай Руденко. Кокорин под вражеским огнём оказывал первую помощь получившим ранения бойцам и командирам, лично относил тяжелораненых в укрытие, собирал патроны, набивал диски ручного пулемёта. Когда почти вся рота погибла в бою, Кокорин по приказу Руденко переправил тяжелораненых в более надёжное место, а сам, вернувшись на позиции, отбивал финские атаки. В том бою Руденко получил три тяжёлых ранения и потерял сознание, но выжил благодаря перевязке, сделанной Кокориным. Когда финские солдаты прорвались на позиции, Кокорин подорвал себя гранатой вместе с ними. Ночью того же дня пришедший в себя Руденко похоронил Кокорина на месте боя. В настоящее время его могила утрачена.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу войск НКВД СССР» от 26 августа 1941 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство» посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.

Память 
 В честь Кокорина названа улица и медицинское училище в Боровичах.

Примечания

Литература 
 
 Бессмертные подвиги. — М.: Воениздат, 1980.
 Герои и подвиги. — Книга 6. — М.: Воениздат, 1978.
 Героям Родины — слава! — Петрозаводск: Карелия, 1985.
 Из боя в бой. — Л., 1982.
 Кузьмин М. К. Медики—Герои Советского Союза. — М., 1970.
 Сатрапинский Ф. Военные медики — Герои Советского Союза. — Л., 1975.
 Макоев Т. Этим Звёздам светить в веках. // «На боевом посту» (журнал ВВ МВД России). — 2009. — № 4. — С.34-39.

Ссылки 

Медики по алфавиту
Медики СССР
Медики XX века
Медики Великой Отечественной войны
Военнослужащие войск НКВД Великой Отечественной войны
Погибшие в боях советско-финской войны (1941—1944)
Похороненные в Хийтоле
Умершие в Хийтоле